El término caída puede referirse a:

 Acción y efecto de caer o caerse; declinación o declive de algo; p. ej., la de una cuesta a un llano.

 Daño en los servidores de alguna empresa de videojuegos o de redes sociales.
Pérdida del equilibrio hasta dar en tierra.
Descenso de un nivel o valor a otro inferior o menor.
Desfallecimiento, amilanamiento.
Muerte  
Réditos ya devengados.
Colgaduras que penden de alto abajo en tapices, cortinas u otros ropajes, manera de plegarse o de caer los paños y ropajes.
Lana que se cría hacia el anca y otras partes del ganado lanar o que se desprende del vellón.
Derrota, hundimiento, fracaso
Deflación, caída de precios, pérdida de valor en economía, descenso generalizado y prolongado motivado por una atonía de la demanda y un exceso de las capacidades productivas..
Chiste, dicho oportuno, y en especial el que ocurre.

Conceptos en distintos ámbitos
Caída libre, movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.
Caída libre (deporte), modalidad del paracaidismo.
Caída hidráulica, cambio en la profundidad del flujo desde un nivel alto a un nivel bajo de un canal, que causa una profunda depresión en la superficie libre del agua.
Caída de altura
Torre de Caída, atracción de feria.
Caída de tensión, diferencia de potencial que existe entre los extremos de un conductor.
Caída, concepto astrológico.
Caída de la hoja, habitualmente en otoño.
Caída de la hoja, maniobra acrobática en aeronáutica
Caída del ala, maniobra aérea acrobática.
Ángulo de caída, ángulo tomado por las ruedas de un vehículo.
Caída dinámica, técnica cinematográfica.
Caída del hombre, concepto teológico.
Estaciones del Viacrucis en las que se conmemoran las caídas de Cristo camino del Calvario (3º estación, 7ª estación y 9ª estación).
Santísimo Cristo de las Tres Caídas
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima de la Amargura (Úbeda)
Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro (Sevilla)
Hermandad de Jesús en su Tercera Caída
Hermandad de la Caída (Elche)
Hermandad de las Tres Caídas (Jerez)
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Caído
Caída y recuperación, concepto historiográfico de Toynbee.

Episodios históricos
Anexo:Lista de caídas o tomas. Con el significado de derrota o hundimiento; toma, ocupación, captura, rendición o conquista, especialmente en contextos bélicos (por ejemplo, tas un sitio o asedio), insurreccionales o golpes de Estado.

Topónimos
Rama Caída, localidad argentina.
Valle de los Caídos, en España.

Títulos de obras
Paisaje con la caída de Ícaro, cuadro de Pieter Brueghel el Viejo, 1554-1555.
Caída de los ángeles rebeldes, cuadro de Pieter Brueghel el Viejo, 1562. 
La caída de los titanes, cuadro de Cornelis van Haarlem, 1588.
Caído se le ha un clavel, letrilla o villancico de Góngora, siglo XVII.
La caída, cuadro de Goya, 1787.
La caída de la Casa Usher, novela de Edgar Allan Poe, 1839.
Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, de Bertolt Brecht, 1930.
El ídolo caído, película de Carol Reed, 1948.ftyikfxuh 7yukh
La caída de Berlín, película de Mikheil Chiaureli, 1950.
Caídos en el infierno, película de Luis César Amadori, 1954.
La caída, novela de Albert Camus, 1956.
Más dura será la caída, película de Mark Robson, 1956.
La caída, película de Torre Nilsson, 1959.
La caída del Imperio romano, película de Anthony Mann, 1964.
Después de la caída, de Arthur Miller, 1964.
La caída en el tiempo, de Cioran, 1966.
La caída de los dioses, película de Visconti, 1969.
El astronauta caído, escultura de Paul Van Hoeydonck, 1971.
La caída de las águilas, documental de la BBC, 1974.
Caído del cielo, película de Denis Hooper, 1980.
La caída o El hundimiento (Der Untergang), película de 2004.
La caída de los gigantes (página de desambiguación)
The Fall (desambiguación)

Referencias 

Causas de muerte